Banyuroto (Adimulyo)
 Banyuroto (Nanggulan)
 Banyuroto (Sawangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing